Riu Paranà, a l'Amèrica del Sud
 Estat de Paraná, al Brasil
 Paraná (Argentina), capital de la província d'Entre Ríos
 Paraná Clube, club de futbol brasiler de la ciutat de Curitiba a l'estat de Paranà